Prinses Marie-Joséplein (Kortrijk)
 Prinses Marie-Joséplein (Oostduinkerke)
 Prinses Marie-Joséplein (Bredene)
 Prinses Marie-Joséplein (Sint-Niklaas)
 Marie-Joséplein (Elsene)
 Marie-Joséplein (tramhalte) - in Elsene